Сезон НБА 1993–1994 був 48-им сезоном в Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Х'юстон Рокетс», які здолали у фінальній серії «Нью-Йорк Нікс» з рахунком 4 перемоги проти 3.

Регламент змагання
Участь у сезоні брали 27 команд, розподілених між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.

По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).

До раунду плей-оф виходили по вісім найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за олімпійською системою, за якою найкраща команда кожної конференції починала боротьбу проти команди, яка посіла восьме місце у тій же конференції, друга команда конференції — із сьомою, і так далі. У першому раунді плей-оф переможець кожної пари визначався у серії ігор, яка тривала до трьох перемог однієї з команд. У подальших раундах, включаючи фінали конференцій, для перемоги у кожній парі команді потрібно було виграти чотири зустрічі.

Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.

Регулярний сезон
Регулярний сезон тривав з 5 листопада 1993 – 24 квітня 1994, найкращий результат по його завершенні мали «Сіетл Суперсонікс».

Підсумкові таблиці за дивізіонами

Східна Конференція

Західна Конференція

Підсумкові таблиці за конференціями

Легенда:
z – Найкраща команда регулярного сезону НБА
c – Найкраща команда конференції
y – Переможець дивізіону
x – Учасник плей-оф

Плей-оф

Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф. Курсивом позначені команди, які мали перевагу власного майданчику (принаймні потенційно могли провести більшість ігор серії вдома).

Лідери сезону за статистичними показниками

Нагороди НБА

Щорічні нагороди
Найцінніший гравець: Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
Новачок року: Кріс Веббер, «Голден-Стейт Ворріорс»
Захисний гравець року: Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
Шостий гравець року: Делл Каррі, «Шарлотт Горнетс»
Найбільш прогресуючий гравець: Дон Маклін, «Вашингтон Буллетс»
Тренер року: Ленні Вілкенс, «Атланта Гокс»

Перша збірна всіх зірок:
F – Карл Мелоун, «Юта Джаз»
F – Скотті Піппен, «Чикаго Буллз»
C – Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
G – Джон Стоктон, «Юта Джаз»
G – Латрелл Спрюелл, «Голден-Стейт Ворріорс»

 Друга збірна всіх зірок:
F – Шон Кемп, «Сіетл Суперсонікс» 
F – Чарльз Барклі, «Фінікс Санз»
C – Девід Робінсон, «Сан-Антоніо Сперс»
G – Мітч Річмонд, «Сакраменто Кінґс»
G – Кевін Джонсон, «Фінікс Санз»

 Третя збірна всіх зірок:
F – Деррік Коулмен, «Нью-Джерсі Нетс»
F – Домінік Вілкінс, «Атланта Гокс» / «Лос-Анджелес Кліпперс»
C – Шакіл О'Ніл, «Орландо Меджик»
G – Марк Прайс, «Клівленд Кавальєрс»
G – Гарі Пейтон, «Сіетл Суперсонікс»

 Перша збірна всіх зірок захисту:
F – Чарльз Оуклі, «Нью-Йорк Нікс»
F – Скотті Піппен, «Чикаго Буллз»
C – Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
G – Мукі Блейлок, «Атланта Гокс»
G – Гарі Пейтон, «Сіетл Суперсонікс»

 Друга збірна всіх зірок захисту:
F – Денніс Родман, «Сан-Антоніо Сперс»
F – Горас Грант, «Чикаго Буллз»
C – Девід Робінсон, «Сан-Антоніо Сперс»
G – Латрелл Спрюелл, «Голден-Стейт Ворріорс»
G – Нейт Макміллан, «Сіетл Суперсонікс»

Перша збірна новачків НБА:
Айзая Райдер, «Міннесота Тімбервулвз»
Анферні Гардевей, «Орландо Меджик»
Кріс Веббер, «Голден-Стейт Ворріорс»
Джамал Мешберн, «Даллас Маверікс»
Він Бейкер, «Мілуокі Бакс»

Друга збірна новачків НБА:
Дино Раджа, «Бостон Селтікс»
Тоні Кукоч, «Чикаго Буллз»
Шон Бредлі, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Ліндсі Гантер, «Детройт Пістонс»
Нік ван Ексель, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Посилання 
Детальна статистика сезону НБА на сайті www.basketball-reference.com